Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio – dicastero del governo italiano operativo dal 1860 al 1916
Ministero del commercio internazionale – dicastero del governo italiano operativo dal 2006 al 2008 (già ministero del commercio con l'estero dal 1946 al 1999)